Duinkerken (Gelderland), een plaats in de Nederlandse provincie Gelderland
 Anton van Duinkerken, een Nederlands dichter en essayist

Zie ook:
 Duinkerke, een Noord-Franse stad